Буэнос-Айрес 1934 / 1935 — 5-й по счету чемпионат Южной Америки.

Соревнование проходило в столице Аргентины в декабре 1934 — январе 1935 г. На старт турнира вышли 18 шахматистов: представители Аргентины, Чили, Уругвая, Бразилии. После 1-го тура из соревнования выбыл чемпион Бразилии О. Росаш. Также не смог закончить турнир уругваец Х. Бальпарда.

Победителем соревнования стал аргентинский шахматист Л. Пьяццини. Другие призовые места также заняли представители Аргентины.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партия Хак. Болбочан — Росаш на сайте 365Chess

Буэнос-Айрес (шахматный турнир)
1934 год в шахматах 
1935 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1934 году
Спорт в Аргентине в 1935 году
Декабрь 1934 года
Январь 1935 года